Resaca è un singolo del rapper argentino Duki, pubblicato il 25 luglio 2017.

Tracce

Note